Niemcy:
 Wellingsbüttel – dzielnica Hamburga

Inne:
 Wellingsbüttel – dobra rycerskie
 Wellingsbüttel – dwór